Sarandiensi – abitanti di Sarandi (Paraná)
Sarandiensi – abitanti di Sarandi (Rio Grande do Sul)
Sarandiensi – abitanti di Sarandí